Лекционарий Нового Завета — это сборник текстов Нового Завета, используемый для библейских чтений на литургии. Лекционарные греческие рукописи Нового Завета писаны унциальным или минускульным письмом на пергаменте, велене, папирусе или бумаге и датируются IV—XV веками.

Лекционарии классифицируются отдельно от папирусов Нового Завета, унциалов и минускулов Нового Завета.
В то же время, в качестве лекционариев указываются как Евангелия (Evangeliaria или Evangelistaria), так и Деяния Апостолов (Apostoli) и Послания Апостолов (Praxapostoli), если текст в них изложен в порядке чтений на службе (литургии).

Считается, что наиболее ранние лекционарии относятся к VI веку.

Веттштейн знал только 77 лекционариев Нового Завета. Грегори в 1909 насчитывал 2768 лекционарных кодексов.

Согласно данным , на сегодня известно и каталогизировано 2453 лекционария Нового Завета. Однако в ходе работы Центра изучения рукописей Нового Завета обнаружено ещё несколько лекционарных рукописей.

Лекционарии Нового Завета

См. также 
 Список папирусов Нового Завета
 Список унциальных рукописей Нового Завета
 Список минускульных рукописей Нового Завета
 Список евангелий-апракосов
 Категории рукописей Нового Завета

Литература 
 Dr. Peter M. Head. The Early Greek Bible Manuscript Project: New Testament Lectionary Manuscripts.
 K. Aland, M. Welte, B. Köster, K. Junack, Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1994, pp. 219 ff.
 
 Seid, Timothy. "A Table of Greek Manuscripts". Interpreting Ancient Manuscripts. Retrieved June 22, 2007.
 Black M., Aland K., Die alten Übersetzungen des Neuen Testaments, die Kirchenväterzitate und Lektionare: der gegenwärtige Stand ihrer Erforschung und ihre Bedeutung für die griechische Textgeschichte, Wissenschaftliche Beirat des Instituts für neutestamentliche Textforschung, Berlin 1972.
 Carroll D. Osburn, The Greek Lectionaries of the New Testament, in. The Text of the New Testament in Contemporary Research, ed. Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids 1995, pp. 61–74.

Ссылки 
 International recording list for Greek manuscripts of the New Testament Continuation list, Institute for New Testament Textual Research (INTF), Munster
 Lectionaries at the Encyclopedia of Textual Criticism
 New Testament Lectionary Manuscripts
 "Continuation of the Manuscript List", , Вестфальский университет имени Вильгельма

Рукописи Библии
Списки рукописей
Списки:Библия